U 700 oder U-700 bzw. U700 steht für:

 U 700 (Kriegsmarine), ein U-Boot der U-Boot-Klasse VII, von der Kriegsmarine am 17. April 1943 bei der Howaldtswerke AG in Hamburg bestellt, am 6. November 1943 annulliert.
 U 700, eine Untergruppe von Marine-Schiffsklassen (Jehu-Klasse, 2010er und 2020er Jahre) der Verteidigungskräfte Finnlands.
 U 700, ein Schiff des Typ „Projekt 535M“ bei der ukrainischen Marine, Ukrainische Seestreitkräfte.
 U 700, ein Lastkraftwagenmodell von Mack Trucks.
 U 700, ein Traktorenmodell von Uzina Tractorul Brașov in Rumänien.
 U 700, ein Mobiltelefon von Samsung.
 U 700, ein Funksystem des VEB-Funkwerk Köpenick, Volkseigener Betrieb.
 U 700, eine CNC-Maschine der schweizerischen Mikron Gruppe.
 U 700, eine Rundschleifmaschine des französischen Herstellers Societe Innovation Technique (SIT).
 U 700, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.
 U 700, ein Farbton aus der Farbpalette des Pantone Matching System.

U700